Antonio Amorós puede hacer referencia a:
 Antonio Amorós (1849-1925), pintor español.
 Antonio Amorós (1927-2004), atleta español.